

Abbigliamento 
 Caban – cappotto generalmente realizzato in panno blu o nero

Persone 
 Claudio Cabán – atleta portoricano
 Jessica Caban – modella e attrice americana
 Ondrej Caban – patriota, presbitero e scrittore slovacco

Altro 
 Operazione Caban – tentativo militare del 1979 della Francia di deporre l'imperatore Bokassa